Флаг Я́шкинского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее посередине фигуры герба района: пирамиду из жёлтых брусков вплотную к нижнему краю, над ней жёлтый сноп, перевязанный красной лентой и по сторонам снопа жёлтые кедровые ветки с шишками».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности района.

Плодородные почвы обеспечили развитие сельского хозяйства, которое быстро стало одной из основ экономики района. На флаге это отражено жёлтым снопом, перевязанным красной лентой.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

На территории Яшкинского района находятся уникальные по физико-химическому составу месторождения глин и известняков, которые стали залогом становления здесь известково-кирпичного дела. Построенный здесь цементный завод в период развития Советского государства внёс неоценимый вклад в развитие производительных сил Западной Сибири, о чём на флаге символизируют положенная в основание пирамида из брусков-кирпичей.

Район расположен в подтаёжной зоне (что символизируется зелёным цветом) — леса полные зверей, ягод и грибов являются одним из главных богатств района. Здесь располагаются уникальные кедровые боры, известные далеко за пределами района, отражённые на флаге золотыми кедровыми ветвями с шишками.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Примечания 

Яшкинский район